Wirdum kan verwijzen naar:

Wirdum (Friesland)
Wirdum (Groningen)
Wirdum (Nedersaksen)